Michael Kirkpatrick ist der Name folgender Personen:

* Michael Kirkpatrick (Basketballspieler) (* 1982), deutscher Basketballspieler
 Michael Kirkpatrick (Eishockeyspieler) (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler